

Високе — місто, Кам'янецький район, Берестейська область.
 Високе — село, Стригинська сільська рада, Березівський район, Берестейська область.
 Високе — село, Луківська сільська рада, Малоритський район, Берестейська область.
 Високе — село, Городищенська сільська рада, Пінський район, Берестейська область.
 Високе — село, Ольшанська сільська рада, Столинський район, Берестейська область.
 Високе — селище, Високовська сільська рада, Оршанський район, Вітебська область.
 Високе — село, Городецька сільська рада, Рогачовський район, Гомельська область.
 Високе — село, Стреличевська сільська рада, Хойницький район, Гомельська область.
 Високе — село, Городьковська сільська рада, Воложинський район, Мінська область.
 Високе — село, Октябрьська сільська рада, Крупський район, Мінська область.
 Високе — село, Прилепська сільська рада, Смолевицький район, Мінська область.
 Високе — село, Високовська сільська рада, Климовицький район, Могильовська область.
 Високе — село, Антоновська сільська рада, Чауський район, Могильовська область.

Високе — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область

Високе — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Високе — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Високе — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Високе — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Високе — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Високе — село в гміні Мєндзижець-Підляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Високе — село в гміні Ухані Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Високе — село в гміні Червенськ Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Високе — село в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Високе — село в гміні Віжайни Сувальського повіту Підляського воєводства
 Високе — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Високе — село в гміні Рачки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Високе — село в гміні Ленчиця Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Високе — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Високе — село в гміні Сьвйонтки Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Високе — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Високе — частина села Роґозьниця-Кольонія в гміні Мєндзижець-Підляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Високе — частина села Чернець у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Високе — частина села Туроснь-Косьцельна в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Високе — частина села Ясьоново-Дембовське в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Високе — частина села Коцеж-Мощаніцький в гміні Ленкавиця Живецького повіту Сілезького воєводства
 Високе — колонія в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Високе — осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Високе — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Високе — присілок, Гагарінський район, Смоленська область
 Високе — село, Зирянський район, Томська область
 Високе — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
 Високе — присілок, Темниковський район, Мордовія

Селище міського типу:
 Високе — селище міського типу, Донецька область, Донецький район, Макіївська міська громада
Села:
 Високе — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Високе — Волинська область, Ковельський район
 Високе — Вінницька область, Тульчинський район, Вапнярська селищна громада
 Високе — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Високе — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Високе — Дніпропетровська область, Нікопольський район, Томаківська селищна громада
 Високе — Житомирська область, Брусилівська селищна громада
 Високе — Житомирська область, Високівська сільська громада
 Високе — Запорізька область, Василівський район
 Високе — Запорізька область, Мелітопольський район
 Високе — Київська область, Білоцерківський район
 Високе — Луганська область, Сватівський район
 Високе — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада
 Високе — Полтавська область, Лубенський район, Пирятинська міська громада
 Високе — Полтавська область, Миргородський район
 Високе — Полтавська область, Полтавський район
 Високе — Сумська область, Охтирський район
 Високе — Сумська область, Сумський район
 Високе — Тернопільська область, Чортківський район
 Високе — Харківська область, Богодухівський район
 Високе — Харківська область, Ізюмський район
 Високе — Харківська область, Красноградський район, Кегичівська селищна громада
 Високе — Харківська область, Красноградський район, Красноградська міська громада
 Високе — Харківська область, Лозівський район
 Високе — Херсонська область, Бериславський район
 Високе — Чернігівська область, Корюківський район
 Високе — Чернігівська область, Ніжинський район
 Високе — Чернігівська область, Прилуцький район
Залізниця:
 Високе — зупинний пункт Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Високе Поле
 Високе-Мазовецьке — місто в Польщі, Високомазовецький повіт, Підляське воєводство